Кристина Иоана Соколан (; род. 14 октября 1984, Дева, Румыния) — румынская , исполнительница жанров хаус, танцевальная музыка и поп-музыка, более известна своим сценическим именем Celia. Начала свою карьеру в 2005 году в румынской группе Elegance. В том же году она выпускает свой первый альбом «Cine te iubește».

Биография 
Кристина родилась 14 октября 1984 года в городе Дева в жудеце Хунедоара; родители: Иоан и Родика Соколан и сестра Андрея. Начала школу в родном городе, но во втором классе перешла в лицей музыки и искусства «Сиджисмунд Тодуцэ», который и окончила. В 12 лет начала заниматься народными и современными танцами, впоследствии была выбрана солисткой ансамбля. Вскоре после окончания лицея, Кристина устроилась в агентство организующее банкеты. Одновременно выступала на банкетах, организованных агентством, со своей музыкальной группой. На одном из таких представлений Кристину заметил композитор Кости Ионицэ, который помог ей войти в состав группы Elegance.

Личная жизнь 
Вскоре после ухода Кристины из группы Elegance, в румынских СМИ сообщалось о возможном романе Кристины с композитором Кости Ионицэ, который расстался со своей девушкой, коллегой по группе Кристины, в тот же период. Это предположение было опровергнуто самой Кристиной, она заявила: «у нас с Кости не было никаких романов, эти ложные слухи появились из-за моего ухода из группы». Тем временем Кристина начала встречаться с турецким бизнесменом Аскимом Кемал. В 2008 году они решили пожениться, назначив дату свадьбы на октябрь 2010 года, но в скором времени они разошлись. Позже Кристина вновь сошлась с Аскимом, но они опять-таки разошлись в начале 2010 года. Судя по сообщениям в СМИ, певица Кристина разорвала отношения с турком из-за того, что её жених принуждал её закончить карьеру певицы после свадьбы.

Дискография и синглы

Примечания